Вяжа — топоним:

 Вяжа (Кашарский район) — хутор в Кашарском районе Ростовской области. 
 Вяжа (река) — река в России, протекает в Ростовской области.